Die Hobbythek war eine in den Jahren 1974 bis 2004 in monatlichen Abständen erscheinende Sendung, die vom WDR (1974–2004), NDR (1976–1988), BR (1978–1993) und ORB (1995–1996) produziert wurde.

Episodenliste

Weblinks

Einzelnachweise 

Episodenliste